Махачкалинский регио́н Се́веро-Кавка́зской желе́зной доро́ги — один из шести регионов Северо-Кавказской железной дороги. Пути и инфраструктура находятся Махачкалинского региона на территории Республики  Дагестан и Республики Калмыкия. Эксплуатационная длина железных дорог региона составляет 601,7 км.

История региона 
В соответствии с приказом ОАО "РЖД" от 29 апреля 2010 года Махачкалинское отделение и другие 4 отделения Северо-Кавказской железной дороги было упразднено, а на его территории был создан один из 5 регионов управления — Махачкалинский (в границах бывшего отделения).

Территория 
Махачкалинский регион граничит:
 с Грозненским регионом Северо-Кавказской железной дороги
 по 2186 км на линии Гудермес — Кизил-Юрт
 по 76 км на линии Кизляр — Шелковская
 с Приволжской железной дорогой
 по 291 км  станции Олейниково (искл.)
 с Азербайджанской железной дорогой
 по 2454,5 км на линии Самур — Ялама (государственная граница Российской Федерации и Республики Азербайджан).

Территория Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги включает в себя следующие железнодорожные линии:
 Махачкала — Самур 
 Махачкала — Кизил-Юрт
 Кизил-Юрт — Кади-Юрт
 Кизил-Юрт — Кизляр
 Кизляр — Олейниково
 Кизляр — Шелковская
 Шамхал — Буйнакск
 Тарки — Каспийск

Инфраструктура региона 
 Сервисное локомотивное депо Дербент-Махачкалинский
 Эксплуатационное локомотивное депо Дербент
 Эксплуатационное вагонное депо Махачкала
 Махачкалинская дистанция пути
 Кизлярская дистанция пути
 Махачкалинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Махачкалинская дистанция электроснабжения
 Махачкалинская дистанция гражданских сооружений
 Махачкалинская механизированная дистанция (опорный грузовой двор ст. Дербент, грузовой двор ст. Дагестанские Огни, опорный грузовой двор ст. Махачкала, опорный грузовой двор ст. Хасав-Юрт, грузовой двор ст. Кизляр).

Типы станций региона 
Участковые станции: Дербент, Махачкала.

Грузовые станции: Кизил-Юрт, Кизляр, Хасав-Юрт.

Промежуточные станции (станции, разъезды и блокпосты): Араблинский, Ачи, Белиджи, Берикей, Буйнакск, Герменчик, Дагестанские Огни, Избербаш, Инчхе, Кара-Баглы (рзд), Карлан-Юрт, Качалай, Каягент, Кочубей, Куруш (рзд), Кутан (рзд), Мамед-Кала, Манас, Махачкала-Порт, Разъезд №12, Разъезд №14, Разъезд №15, Разъезд №17, Самур, Сулак, Тарки, Темиргое, Шамхал.

Примечания 
Северо-Кавказская железная дорога